Un otage est une entité qui est tenue par un ravisseur dans le but d’obliger l’autre partie à agir ou se retenir de faire d’une certaine façon ;
 Otage () est un film de Florent-Emilio Siri sorti en 2005 ;
  () est un film de Sean S. Cunningham sorti en 1982 ;
 L'Otage, pièce de théâtre en trois actes de Paul Claudel parue en 1911, première pièce de La Trilogie des Coûfontaine ;
 Otages : téléfilm français avec Estelle Lefébure et Yves Rénier.

Voir aussi 
 Hostages